El término de las Heras puede referirse al apellido de:
  Ángel de las Heras, ciclista;
  Bartolomé María de las Heras, religioso;
  César Alonso de las Heras, religioso;
  Javier de las Heras, psiquiatra;
  Juan Gregorio de Las Heras, militar y político;
  Nicanor de las Heras, músico;
  Pedro G. de las Heras, actor y director teatral;
  Ricardo de las Heras, político.